Arenhövel ist der Familienname folgender Personen:
Diego Arenhoevel (1930–1983) deutscher Theologe
Friedrich Arenhövel (1886–1954), deutscher Schriftsteller
Hartmuth Arenhövel (* 1938), deutscher Physiker
Johanna Arenhövel (* 1950), deutsche Landespolitikerin (Thüringen) (DA, CDU)
Mark Arenhövel (* 1959), deutscher Politikwissenschaftler 
Wolfgang Arenhövel (* 1946), deutscher Richter